William et Bill Irwin sont des noms pouvant désigner:

Bill Irwin
Bill Irwin (1859-1933), joueur de baseball américain
Bill Irwin (1920-2013), skieur olympique canadien
Bill Irwin (1928-2004), prêtre canadien
Bill Irwin (né en 1950), acteur et clown américain
Bill Irwin (né en 1951), joueur de football nord-irlandais
Bill Irwin (né en 1954), catcheur professionnel américain

William Irwin
William W. Irwin (1803-1856), homme politique américain, maire de Pittsburgh
William Irwin (~1827-1886), homme politique et gouverneur californien
William Irwin Grubb (1862-1935), juge américain
William Andrew Irwin (1884-1967), professeur de théologie américain
William Roy Irwin (1898-1969), pilote de chasse canadien
William Arthur Irwin (1898-1999), journaliste et diplomate canadien
William C. K. Irwin (1907-1998), pianiste et compositeur américain
William Irwin Thompson (né en 1938), philosophe et critique culturel américain
William Irwin (né en 1956), homme politique unioniste nord-irlandais
William Irwin (né en 1968), boxeur canadien
William Irwin (né en 1970), professeur de philosophie américain

Voir aussi
Billy Irwin (1884-1946), joueur australien de football australien
Bill Erwin (1914-2010), acteur américain
Will Irwin (1873-1948), auteur américain

Homonymie de personnes